Яков Заха́ров: Захаров, Яков Дмитриевич (1765—1836) — русский химик.
 Захаров, Яков Евдокимович (1859—1920) — учитель, депутат Государственной думы II созыва от Пермской губернии.